

Sigle 
 Internet Listing Display – regole formulate dalla National Association of Realtors (USA) che regolano la struttura dei siti internet
 Interstitial Lung Disease – interstiziopatia polmonare

Televisione 
 il D – progetti di Rai Educational